Deux navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Green Bay''' :

 L' est une canonnière de classe Asheville en service de 1969 à 1977 ;
 L' est un navire de débarquement de classe San Antonio en service depuis 2009.

Green Bay